Plaats in Indonesië
 Kwagean (Wonopringgo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kwagean (Loceret), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java